Buhne steht für:
 Buhne, ein Bauwerk im Küsten- und Uferschutz
 Buhne (Auto), ehemaliger deutscher Karosseriebaubetrieb

Buhne ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Buhne (Künstlername Laurie Buhne; * 1952), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Bühne
 Bune